SZL – codice ISO 639-3 della lingua slesiana
SZL – codice valutario ISO 4217 del Lilangeni, valuta del Swaziland